Por The Amityville Horror pode estar a procura de:
 The Amityville Horror (livro) - livro escrito por Jay Anson
 The Amityville Horror (1979) - filme de 1979
 The Amityville Horror (2005) - filme de 2005

Desambiguação